Bessenrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Bessenrodt (1958–2022), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Monika Bessenrodt-Weberpals, deutsche Physikerin